Jesús Sánchez – hiszpański siatkarz
 Jesús Sánchez – meksykański  lekkoatleta
 Jesús Sánchez (ur. 1984) – meksykański piłkarz
 Jesús Sánchez (ur. 1989) – meksykański piłkarz